Костенко, Алексей:

 Костенко, Алексей Игоревич (род. 1984) — российский футболист.
 Костенко, Алексей Тимофеевич (1910—1966) — лётчик-истребитель, генерал-лейтенант авиации.